Massarandubensi – abitanti di Massaranduba (Paraíba)
Massarandubensi – abitanti di Massaranduba (Santa Catarina)